Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2003 года — 41-й чемпионат России, который прошёл 18 — 19 декабря в Челябинске. В первенстве приняли участие 44 конькобежца (27 мужчин и 17 женщин).

Чемпионом России среди мужчин стал Иван Скобрев из Хабаровска, призёрами — Евгений Лаленков (Ангарск) и Артём Детышев (Ангарск). У женщин первенствовала Ольга Тарасова (Иркутск). Серебро завоевала Варвара Барышева (Москва), бронзу — Галина Лихачёва (Екатеринбург).

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Результаты чемпионата России-2003 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

2003 год в Челябинской области
Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 2003 году
Спортивные соревнования в Челябинске
Декабрь 2003 года
2003 год в конькобежном спорте